La Thai Premier League 2012 è la 16ª edizione del massimo campionato di calcio thailandese. La stagione è iniziata il 17 marzo 2012. Il Buriram PEA Football Club era la squadra campione in carica.

Formula 
Le 18 squadre si affrontano in un girone di andata e ritorno per un totale di 34 partite.
Le ultime tre sono retrocesse in Thai Division 1, la serie B thailandese.

Squadre partecipanti

Classifica

Legenda:
      Campione della Thailandia e ammessa alla AFC Champions League 2013
      Ammessa alla AFC Champions League 2013
      Retrocessa in Thai Division 1 League 2013

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2012
2012